Armas steht für:

 Naviera Armas, spanische Reederei

Armas oder Armaș ist der Familienname folgender Personen:
 Alina Armas (* 1983), namibische Marathonläuferin
 Ana de Armas (* 1988), kubanisch-spanische Schauspielerin
 Chris Armas (* 1972), US-amerikanischer Fußballspieler
 Dino Armas (* 1941), uruguayischer Theaterregisseur und Dramaturg
 Igor Armaș (* 1987), moldawischer Fußballspieler
 José de Armas (* 1981), venezolanischer Tennisspieler
 Juan Ramon de Armas (* 1922), uruguayischer Radrennfahrer
 Jules Armas (* 1955), französischer Internationaler Schachmeister
 Julian Armas (* 1932), US-amerikanischer Privatdetektiv, siehe Jay J. Armes
 Ricardo de Armas (* 1957), argentinischer Cellist und Komponist